Validité peut désigner :

 la validité d’une norme : en droit, son caractère contraignant ;
 La validité interne et externe en psychologie expérimentale ou, plus généralement, en sciences humaines et sociales 
 en psychométrie :
 Validité prédictive
 la validité en logique mathématique est un concept élémentaire de sémantique (voir aussi satisfaisabilité).

Voir aussi 
 Validité sociale